Graziella est un prénom féminin italien dérivé du prénom Grazia (Grâce).

 Graziella est un roman d'Alphonse de Lamartine.
 Graziella est un film français de Marcel Vandal, sorti en 1926.
 Graziella est un film italien de Giorgio Bianchi, sorti en 1955.
 Graziella est un film français de Mehdi Charef, sorti en 2015.

Voir aussi 
 Graziella la gitane est un film français réalisé par Léonce Perret et sorti en 1912.